Miejscowości w USA:
 Big Flats – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung
 Big Flats – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung
 Big Flats – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams
Gminy w USA:
 Big Flats (ang. Big Flats Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung
 Big Flats (ang. Big Flats Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams